La saison 1990-1991 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

Lors de cette saison, le Panathinaikos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À l'issue de la saison, c'est le Panathinaikos qui réussit à conserver son bien et remporte ainsi le championnat de Grèce pour la  de son histoire.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1991-92. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1991-92. Enfin, les clubs classés  et  à l'issue de la saison se qualifient pour la Coupe UEFA 1991-1992 (Si le vainqueur de la Coupe finit à l'une de ces deux places, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette compétition).

À la suite de troubles causés par ses supporters lors de la rencontre au Pirée face à la Sampdoria de Gênes en huitièmes de finale de la Coupe des Coupes, le club de l'Olympiakos est exclu de toute compétition européenne pour la saison 1991-1992 par l'UEFA.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le PAOK a reçu une pénalité de 3 points pour avoir quitté le terrain lors du match face au Panathinaikos (le score au moment des faits était de 3-0, résultat entériné).
 L'Olympiakos a reçu une pénalité de 2 points

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Notes et références 

1990-1991
Championnat Grece Football 1990-1991 D1
Championnat Grece Football 1990-1991 D1
Grece D1
Grece D1